«Ско́нто» () — латвийский футбольный клуб из города Рига. Основан в 1991 году под именем «Форум-Сконто» (). Чемпион Латвийской ССР и 14-кратный чемпион Латвии, восьмикратный обладатель кубка Латвии по футболу.

История 
Футбольный клуб «Сконто» был основан в 1991 году.  подряд он выигрывал титул чемпиона Латвии, и только в сезоне 2005-го года занял второе место после лиепайского «Металлурга». В 2006 году «Сконто» занял третье место в тесном соперничестве с «Металлургом» и «Вентспилсом».

Впервые титул чемпиона был взят «Сконто» в 1992 году. В том же году клуб дебютировал в Лиге чемпионов, победив в квалификационном раунде команду Фарерских островов «КИ Клаксвик». После сезона была произведена тренерская замена: Александр Старков сменил Марка Заходина.

В течение следующих  в местных чемпионатах ни один из конкурентов не был в состоянии предложить значительное сопротивление «Сконто». В свою очередь, команда не проигрывала два сезона, уступив соперникам только в одном матче.

В сезоне 1998 года «Сконто» одержал самую крупную победу в истории чемпионатов Латвии — над «Валмиерой» — 15:2.

В течение этих лет «Сконто» стал основным источником игроков для национальной сборной. Среди них — Марис Верпаковскис, Марьян Пахарь, Александр Колинько, Виталий Астафьев, Игорь Степанов, Имант Блейделис, Юрис Лайзанс, Михаил Землинский, Валентин Лобанёв, Андрей Рубин.

В 2004 году главный тренер Александр Старков принял предложение работать в Москве в «Спартаке». Руководство было возложено на Юрия Андреева, его ассистента, но после поражения от македонского клуба «Работнички» в квалификации Лиги чемпионов он ушёл в отставку. Андреева сменил Пол Эшуорт, который прежде работал с «Вентспилсом», «Ригой» и российским клубом «Ростов».

В сезонах 2005—2006 годов в «Сконто» прошла смена поколений — опытные игроки старого состава заменены молодыми из молодёжных составов команд — Александр Цауня, Иван Лукьянов, Олег Лайзанс, Игорь Козлов, Каспар Дубра, Синицын, Андрей, и другие.

Проблемы с лицензированием 
7 марта 2014 года комиссия ЛФФ по лицензированию клубов отклонила заявку «Сконто» о присвоении лицензии ЛФФ-А, необходимой для участия в сезоне 2014 года. 20 марта комиссия ЛФФ по апелляциям присвоила клубу лицензию ЛФФ-А.

30 января 2015 года комиссия ЛФФ по лицензированию клубов отклонила заявку «Сконто» о присвоении лицензии ЛФФ-А, необходимой для участия в сезоне 2015 года. 14 февраля комиссия ЛФФ по апелляциям присвоила клубу лицензию ЛФФ-А. 29 января 2016 года комиссия ЛФФ по лицензированию клубов отклонила заявку «Сконто» о присвоении лицензии ЛФФ-А, необходимой для участия в сезоне 2016 года. 11 февраля комиссия ЛФФ по апелляциям отклонила апелляционную жалобу клуба. Таким образом, клуб потерял право выступать в Высшей лиге. 3 марта комиссия ЛФФ по лицензированию клубов присвоила клубу лицензию ЛФФ-B, необходимую для участия Первой лиге. В декабре клуб был объявлен банкротом.

Названия 

 «Сборная студентов» (1988 год)
 «Пардаугава» (1989 год)
 «Даугава/ЛГИФК» (1990 год)
 «Форум-Сконто» (1991 год)
 «Сконто» (с 1992 года)

Стадион 
Стадион «Сконто» вмещает  зрителей. Является домашней ареной футбольного клуба «Сконто» и сборной Латвии по футболу. Открыт в 2000 году. Рекордное количество болельщиков на стадионе,  человек, было зафиксировано в 2003 году на отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2004 между Латвией и Турцией. Сборная Латвии тогда сенсационно выиграла матч со счётом 1:0.

Результаты выступлений

Главные тренеры 
  Марк Заходин (1991—1992)
  Александр Старков (1993—2004)
  Юрий Андреев (2004—2005)
  Пол Эшуорт (2005—2009)
  Александр Старков (2010—2011)
  Марьян Пахарь (2011—2012)
  Тамаз Пертия (2012—2016)1

1 Де-факто в 2016 году главным тренером был Виктор Мороз.

Достижения 
Чемпионат Латвийской ССР
  Чемпион: 1991.

Высшая лига Латвии
  Чемпион (14): 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010.
  Серебряный призёр (5): 2005, 2012, 2013, 2014, 2015.
  Бронзовый призёр (3): 2006, 2008, 2009.

Кубок Латвии
  Обладатель (9): 1990, 1992, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2012.
  Финалист (6): 1991, 1996, 1999, 2003, 2004, 2006.

Зимний кубок Высшей лиги
  Обладатель (2): 2014, 2015.

Кубок Риги
  Обладатель: 1988.

Кубок Ливонии
  Обладатель (3): 2003, 2004, 2005.
  Финалист: 2011.

Балтийская лига
  Чемпион: 2011.
  Финалист: 2008.

Кубок чемпионов Содружества
  Финалист (3): 2001, 2003, 2004.

Кубок Президента Туркмении
  Финалист (2): 1996, 2009.

Рекорды 
 Самая крупная победа: 15:2 («Валмиера», 1998).
 Наиболее крупное поражение: 1:6 («Металлург», 2009).

Игроки клуба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сайт клубного маркетинга
 Сайт фанатов «Сконто»
 Zahodins, «Skonto» radītājs un Latvijas patriots, par mūsu futbola vēsturi

Футбольные клубы Риги